Osório (prenome) — prenome masculino usado em várias línguas
 Osório (Rio Grande do Sul) — município brasileiro no estado do Rio Grande do Sul
 EE-T1 Osório — carro de combate desenvolvido pela empresa brasileira Engesa
 Osório (navio) — navio mercante brasileiro afundado na Segunda Guerra Mundial
 Paraíso de Osorio — cidade salvadorenha

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos